Made in California – singolo dei Liquido del 2000
 Made in California – album dei The Beach Boys del 2013